Lenguazaque kan syfta på:

Colombia 

 Lenguazaque (kommun), Cundinamarca, 
 Lenguazaque (ort), Cundinamarca,